Daucus halophilus är en flockblommig växtart som beskrevs av Felix de Silva Avellar Brotero. Daucus halophilus ingår i släktet morötter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor

Externa länkar 

Morötter
halophilus